

Persone 
 Akira – nome proprio di persona giapponese
 Akira – cantante e attore giapponese
 Francesco Akira – wrestler italiano

Manga 
 Akira – manga di Katsuhiro Ōtomo

Film 
 Akira – film d'animazione di Katsuhiro Ōtomo, tratto dal suo stesso manga

Videogame 
 Akira – videogioco per Nintendo Entertainment System, basato sul manga

Televisione 
 Akira – classe di astronavi nell'universo fantascientifico di Star Trek